Bulla, medalló que portaven els nens en l'antiga Roma fins que eren considerats adults.
 Bulla, esfera d'argila que en l'antiga Mesopotàmia s'utilitzava com a registre en les transaccions de bestiar.
 Antiga forma d'anomenar la Patum de Berga.